Chattanooga – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton
 Chattanooga – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Chattanooga – miejscowość w stanie Ohio